В списке Всемирное наследие ЮНЕСКО в Узбекистане значится пять наименований (на 2017 год) в основном списке, это составляет 0,4 % от общего числа (1121 на 2019 год). Четыре объекта включены в список по культурным критериям, один объект по природным. Так же, по состоянию на 2021 год, в предварительный список внесено 32 объекта.

Списки 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в список.

Географическое расположение объектов

Предварительный список

Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 

 Музей истории материальной культуры имени Амира Темура
 Ущелье Сармишсай войдет в список всемирного наследия ЮНЕСКО
 Список всемирного наследия ЮНЕСКО в Узбекистане

Узбекистане